C10, C.X ou C-10 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fokker C.X, un bombardier néerlandais ;
 HMS C10, un sous-marin britannique.

Entreprise 
 C10, un réseau de fournisseurs de boissons.

Papeterie 
 C10, un format de papier (28x40mm), selon la norme internationale ISO 216.

Transports 
  Ligne C-10, une ligne du réseau de train de banlieue du Cercanías Madrid en Espagne.

Sciences 

Médecine
 Classe ATC C10, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Tumeur maligne  de l'oropharynx, d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 NGC 663, un amas ouvert d'étoiles dans la constellation de Cassiopée, noté C10 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres